Carina - porez na uvoz
 Kobilica (zviježđe) (latinski Carina), zviježđe